

Топоніми 
Ітако — місто в Японії, в префектурі Ібаракі.

Інше 
Ітако — сліпа жриця в Північно-Східній Японії, посередник між світами мертвих, богів і людей.